Artézi gőz- és kádfürdő (Jászberény)
 Artézi gőz- és kádfürdő (Kunszentmárton)
 Gőz- és kádfürdő (Mezőtúr)
 Gőz- és kádfürdő (Szentes)
 Árpád gőz- és kádfürdő, Békéscsaba